MGF est un sigle, qui signifie :
 Mutilations génitales féminines
 MGF ou MG F est le sigle d'une automobile de marque MG de type roadster.
 MG France, un syndicat médical.
 En statistiques, mgf est l'abrévation en anglais de Moment-Generating Function

MGF est un code, qui signifie :
 franc malgache†,  ancienne unité monétaire de la République de Madagascar, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant remplacée par l'Ariary

Code